Буковача може бити:

 Буковача, врста јестиве гљиве из породице -{Polyporaceae}-

или

 Буковача (Петровац), насељено мјесто у општини Петровац, Република Српска, БиХ
 Буковача (Босански Петровац), насељено мјесто у општини Босански Петровац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ